Jan Matuszek (1892–1940), major Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Jan Matuszek (1917–1942), instruktor harcerski, działacz konspiracji antyhitlerowskiej